Mesianó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesianó (ort i Grekland, Nomós Kilkís), Mellersta Makedonien, 
 Mesianó (ort i Grekland, Nomós Péllis), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar